Марцияново — название населённых пунктов на Украине:
 Марцияново — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Марцияново — село в Ивановском районе Одесской области.